Vĩnh Lại (Lạng Sơn)
 Vĩnh Lại (Phú Thọ)